

Mitologia e religione 
 Satana  – figura mitologico-religiosa o capo degli angeli che tradirono Dio
 Satana  – nella mitologia caucasica, eroina del Ciclo dei Narti

Cinema 
 Satana  – film del 1912 diretto da Luigi Maggi
 Satana (Satanas) – film del 1916 diretto da Louis Feuillade, settimo episodio del serial I vampiri
 Satana (Satanas) – film del 1920 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau
 Satana (His Children's Children) – film del 1923 diretto da Sam Wood
 Satana (Saitane) – film del 1973 diretto da Oumarou Ganda
 Satana (Satan) – film del 1991 diretto da Viktor Aristov

Personaggi immaginari 
 Satana  – personaggio del manga e anime Devilman
 Satàna  – una nemica dell'eroina dei fumetti Djustine
 Satana Hellstrom  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Satana  – personaggio della serie televisiva Romanzo criminale - La serie

Altro 
 Satana  – città indiana
 Tura Satana  – attrice statunitense

Pagine correlate 
 Satan